! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 7001–7100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 7101–7200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 7201–7300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 7301–7400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 7401–7500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 7501–7600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 7601–7700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 7701–7800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 7801–7900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 7901–8000 [ editare]

Lista planetelor minore (007001-008000)